Swaim ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Swaim (* 1943), US-amerikanischer Filmregisseur
 Caskey Swaim (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler
 Nicolas Swaim (* 1977), Fußballspieler der Nördlichen Marianen

Swaim steht für:

 Swaim (Alabama)